Белока́тайское водохранилище () располагается на реке Большой Ик в селе Новобелокатай Белокатайского района. На водохранилище стоит малая ГЭС:Белока́тайская МГЭС, мощностью 125 кВт

Характеристики микроГЭС 
 Марка гидроагрегата — ПР 15-В-46
 Максимальный напор — 4.5 м.
 Максимальный расход одного агрегата — 0.96 м³/с.
 Максимальный расход трех рабочего агрегата — 2.88 м³/с.
 Номинальная мощность генератора — 32 кВт.
 Максимальная мощность трех агрегата — 95 кВт.
 Предполагаемая выработка электроэнергии — 487848 кВ/час

Назначение водохранилища: регулирование весеннего стока р. Ик, противопаводковое защита населения и объектов с. Соколки водоснабжение, рекреация, рыборазведение, энергетическое значение.

Примечания 

Водохранилища Башкортостана
Водные объекты Белокатайского района
Бассейн Большого Ика (притока Ая)‎